Waaier (bloeiwijze), een bloeiwijze
 Waaier (formatie), een formatie die een groep renners kan vormen
 Waaier (geografie), een naam in de geografie om berggebieden te beschrijven.
 Waaier (kaakje), een bepaald soort kaakje
 Waaier (oefening), een oefening in Tai Chi
 Waaier (pomp), een binnenwerk van een pomp, specifiek een centrifugaalpomp
 Waaier (ventilatie), een op te vouwen instrument, zelf bewogen voor koele lucht
 Kleurenwaaier, wordt gebruikt als catalogus bij de keuze van kleuren